Рубленица () — село в Сорокском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Рубленица, включающей также село Новая Рубленица.

География 
Село расположено на высоте 217 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Рубленица проживает 3781 человек (1827 мужчин, 1954 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Сорокского района